Референдум о независимости Эстонии от СССР () был проведен в Эстонии 3 марта 1991 года, одновременно со схожим опросом в Латвии. На нём был вынесен вопрос:
 
Вы за восстановление независимости и национального суверенитета Эстонской Республики?
 
 
Положение было утверждено голосами 78,4% избирателей с явкой в 82,9% избирателей. Спустя 8 дней Дания признала независимость Эстонии.

Результаты референдума

См. также 
 Опрос 3 марта 1991 года о независимости Латвии
 Референдум в Литве (1991)
 Всесоюзный референдум о сохранении СССР

Примечания 

Референдумы в Эстонии
Референдумы о независимости республик СССР
Референдумы 1991 года
Март 1991 года
События 3 марта
1991 год в Эстонии
Независимость Прибалтики